Balls Of Steel ( (перевод канала 2х2)) — британское юмористическое телешоу, в котором комики пытаются рассмешить зрителей своими видеороликами.

Порядок проведения 
Во время проведения шоу 6 участников показывают свои юмористические видеоролики (исключение составляет дуэт «Люди „Сделай Мне Больно“»). Затем после того, как все комики выступили, зрители выбирают лучшего с помощью голосования. Победитель получает приз — «Стальные Яйца».

Участники

Ссылки 
 Персональный сайт Неджа
 Balls of Steel на Channel 4

Программы телеканала Channel 4